

Géographie 
 Shaharah est un village du Yémen
 District de Shaharah au Yémen
 Pont de Shaharah à Shaharah au Yémen

Prénom 
 Shaharah Sinclair, dite simplement Shaharah, est une auteure-compositrice-interprète canadienne.